Robert Scouvart, né le  à Nancy et mort le  à Strasbourg, est un dessinateur, auteur et illustrateur de livres pour enfants, mais également graphiste et peintre.

Biographie 
Né le  à Nancy, Robert Scouvart se passionne très vite pour l'art. À seulement 15 ans, il entre à l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg et obtient le CAFAS, puis le diplôme national en peinture à 20 ans. Il commence alors à travailler pour des agences de publicités, tout en donnant des cours de croquis aux Arts Décoratifs.  En 1980, il se met à son compte en tant qu'illustrateur "free-lance". Tout en poursuivant son métier de graphiste dans la publicité et les livres scolaires, il commence à réaliser des ouvrages de jeunesse, travaillant aussi bien en collaboration avec des écrivains, la presse enfantine (J'aime Lire) ou seul pour des projets plus personnels. Il a notamment travaillé pour des éditeurs français tels que Milan, Fleurus, Casterman, Gallimard... mais aussi pour l'étranger: Canada, Italie, ...

Parallèlement à son activité de graphiste et d'illustrateur, il s'est engagé dans un travail de peintre qui s'est concrétisé par la réalisation de plusieurs livres d'artistes.

En 2008 et 2009, il réalise pour la ville de Strasbourg la campagne publicitaire du marché de Noël. 

Il décède le  à Strasbourg, laissant derrière lui plus de  illustrations, croquis et autres dessins.

Influences
L'œuvre de Robert Scouvart a été marquée par des auteurs de contes pour enfants tels que Charles Perrault ou les Frères Grimm qu'il a d'ailleurs illustrés à sa manière. Mais aussi par Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles et La Chasse au Snark dont il aimait citer la phrase suivante:

« Il était reveneure ; les slictueux toves
Sur l’alloinde gyraient et vriblaient ;
Tout flivoreux étaient les borogoves
Les vergons fourgus bourniflaient. »

Son style graphique fut  influencé par des illustrateurs tels que Ralph Steadman, Tony Ross, Heinz Edelmann ... mais aussi et surtout par de grands dessinateurs tels que Léonard de Vinci, Rembrandt, Francisco de Goya et bien d'autres.

Passionné d'art, de dessin, de littérature, Robert Scouvart aimait placer des "clins d'œil" dans ses livres, références culturelles à des peintres, peintures ou écrivains. (Exemple: Goya dans "Pourquoi m'apprendre la peur ?")

Œuvres 
 Énervé, poil au nez ! , texte de Thierry Lenain, Casterman, 1991 ; et rééd.

 Crock-Rock, le Petit Chaperon Rouge (1986)
 Imbroglio sur la lagune, C'est toi ...le détective (n 1), .
 L'Amour des jaguars, C'est toi ...le détective (n 3), .
 La Ronde des hommes en noir, C'est toi ...le détective (n 6), .
 Coloriage en liberté (1988)
 Les Frisettes de Noémie (1988)
 La Bande Jaune (1990)
 Histoire d'un fil (1990)
 Trollina et Perla (1990)
 Contes du pays inventé (1991)
 Cécile et son dinosaure (1993)
 Les animaux en péril (1993)
 Les Contes de La Reine Trottinette (1993)
 Parasol plage (1993)
 La Tâche (1995)
 Croquignote (1998)
 Souviens-toi d'Abel Zébutte (1999)
 Apolline et son Ours (2001)
 Moi, paresseux ? (2002)
 Moi, rapporteur ? (2002)
 Moi, gourmande ? (2002)
 Moi, curieux ? (2002)
 Moi, jalouse ? (2002)
 Moi, coquette ? (2002)
 Moi, malpolie ? (2002)
 Moi, bagarreur ? (2002)
 Moi, râleur ? (2002)
 Moi, pipelette ? (2002)
 La Tête a l'envers  (2003)
 Un chat, une souris : D'après le conte des frères Grimm (2010)
 Pourquoi m'apprendre la peur ? (2010)

Notes et références

Lien externe 
 
 

Naissance en janvier 1946
Naissance à Nancy
Décès en juin 2011
Dessinateur alsacien
Illustrateur de livres d'enfance et de jeunesse
Illustrateur alsacien
Illustrateur de livre-jeu
Auteur ou Illustrateur de la collection C'est toi
Décès à 65 ans